

Aziende 
Gems  – gruppo editoriale Mauri Spagnol
Gems  – azienda produttrice di materiale sportivo

Musica 
Gems  – raccolta degli Aerosmith del 1988
Gems  – album di Patti LaBelle del 1994
Gems  – gruppo musicale italiano

Sport 
Detroit Gems  – squadra di pallacanestro statunitense